Günter-Bock-Preis bezeichnet:
 Preis des Städelschule für Baukunst, siehe Günter Bock (Architekt)
 Preis für Geophysik, siehe Deutsche Geophysikalische Gesellschaft